Indiaas voetbalelftal (mannen)
 Indiaas voetbalelftal (vrouwen)